

Fonction 
Un châtelain est un administrateur territorial au Moyen Âge.

Patronyme 

 « Le Châtelain de Coucy » (), trouvère picard ;
 George Châtelain (1404-1475), écrivain flamand ;
 John Baptist Chatelain (-1758), peintre et graveur anglais ;
 René-Théophile Châtelain (1790-1838), journaliste français ;
 Louis Châtelain (1805-1875), architecte suisse ;
 Alexandre Alfred Chatelain (1815-1884), député français ;
 Eugène Châtelain (1829–1902), communard, poète et journaliste français ;
 Léo Châtelain (1839-1913), architecte suisse ;
 Émile Chatelain (1851-1933), latiniste et paléographe français ;
 Urbain-Victor Chatelain (1866-1939), homme de lettres français ;
 Louis Chatelain (1883-1950), historien et archéologue français ;
 François Chatelain (1896-1978), dominicain français ;
 Pierre Châtelain-Tailhade (1904-1977), journaliste français ;
 Roger Chatelain (1913-1997), homme politique français ;
 Hélène Châtelain (1935-2020) actrice, réalisatrice et scénariste belge ;
 Georges Chatelain (1938-), producteur de musique et auteur-compositeur français ;
 Roger Chatelain (1942-), rameur d'aviron français ;
 Jean-Quentin Châtelain (1959-), comédien suisse ;
 Jérémy Chatelain (1984-), chanteur français ;
 Nicolas Chatelain (1970-), pongiste français
 Jean Châtelain (1765-1848), chef chouan, maréchal de camp en 1814.

Toponyme 

 Châtelain, commune française du département de la Mayenne ;
 Camblain-Châtelain, commune française du département du Pas-de-Calais ;
 Lignières-Châtelain, commune française du département de la Somme.

Titres 

 Le Châtelain, feuilleton de N. Fournier, paru les 17 et  dans le Petit Journal ;